Een verkeersweg:
 N925 (België)
 N925 (Nederland), zie Provinciale weg 925

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing